100 км ж.д. — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Расположена на юге области и района, в лесной местности, в 8 км от города Вельска.

 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера

История 
Населённый пункт возник у остановочного пункта 100 километр Северной железной дороги (код — 297629).

Население 

На 2014 год из 8 жителей населения до 16 лет — 2 человека, людей трудоспособного возраста — 4

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Есть централизованное электроснабжение.
 
Учреждений социальной сферы нет.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Есть автодорожное сообщение с административным центром района. Выезд на федеральную трассу М-8 Холмогоры, 720-й километр.

Примечания 

Населённые пункты Вельского района